

Persone
 Alberto Andreani (1902-1951) – partigiano e militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Aldo Andreani (1887-1971) – architetto e scultore italiano, ristrutturò il Palazzo della Ragione (Mantova)
 Andrea Andreani (1558/59-1629) – incisore italiano.
 Claudio Andreani (1914-2005) – architetto e urbanista italiano, progettista del Quartiere Biscione (Genova)
 Giacomo Andreani ( – ) – feudatario della Riviera di Lecco, rivestito nel 1271 dall'arcivescovo Ottone Visconti
 Gino Andreani (1933) – politico italiano
 Giovanni Andreani ( – ) Primicerio della basilica di San Marco a Venezia (1109)
 Henri Andréani (1877-1936) – regista francese
 Ivan Andreani – doppiatore italiano
 Jean-Pierre Andréani – Étoiles del Balletto dell'Opéra di Parigi (1954-1967), e attore francese
 Monia Andreani (1972-2018) – filosofa e saggista italiana
 Omero Andreani – allenatore di calcio e ex calciatore italiano
 Oscar Andreani – attore italiano
 Paolo Andreani (1763-1823) – viaggiatore italiano
 Pierangelo Andreani – designer di automobili, come la Maserati 228
 Pierluigi Andreani – attore italiano
 Renato Andreani (1915-1938) – militare e aviatore italiano, decorato di Medaglia d'oro al valor militare
 Salvatore Andreani (1705-1784) – vescovo cattolico italiano
 Stefano Andreani – ex cestista italiano

Edifici 
 Arche Andreani – monumento storico di Dervio, in provincia di Lecco
 Palazzo Andreani, ovvero Palazzo della Camera di commercio – storico edificio del centro di Mantova
 Palazzo Sormani Andreani – storico palazzo di Milano, in Cso Porta Vittoria 6, sede della Biblioteca centrale della città
 Villa Andreani – a Osio Sopra, in Provincia di Bergamo.
 Teatro Andreani – teatro storico di Mantova

Altro 
 Andreani o Andriani – famiglia nobile di Milano
 Andreani Group – storica azienda di Pesaro
 Codice Andreani – manoscritto del XVIII secolo
 Cala Andreani – spiaggia storica nell'area di Punta Rossa, estremo a sud di Caprera
Andreani – abitanti di Andreis
Andreani – abitanti di Ca' d'Andrea